Sture Berglund kan avse:

 Sture Berglund (född 1894), konstnär
 Sture Berglund (född 1937), konstnär